Chailley ist der Name einer französischen Gemeinde:

 Chailley im Département Yonne

Chailley ist der Familienname folgender Personen:

 Céliny Chailley-Richez (1884–1973), französische Pianistin und Musikpädagogin
 Jacques Chailley (1910–1999), französischer Musikwissenschaftler, Musikpädagoge und Komponist
 Marcel Chailley (1881–1936), französischer Geiger und Musikpädagoge
 Marie-Thérèse Chailley (1921–2001), französische Bratschistin und Musikpädagogin